Lo svedese Stefan Edberg riesce a difendere il titolo conquistato l'anno precedente battendo in finale Pete Sampras per 3–6, 6–4, 7–6(5), 6–2. Per Edberg si tratta nel suo 6º e ultimo torneo del Grande Slam, con questa vittoria riesce a riconquistare la vetta del ranking ATP cui si aggiunge un assegno di $. Prima di arrivare in finale Stefan era riuscito a vincere 3 match conclusi tutti al quinto set e tutti con un break sotto nel 5º set per un totale di 13 ore e 43 minuti di durata tra cui la semifinale contro Michael Chang protrattasi per 5 ore e 26 minuti. La partita contro Sampras è durata 2 ore e 51 minuti. Era dal 1947 che gli ultimi 2 vincitori del torneo si incontrassero in finale, allora erano stati Jack Kramer e Frank Parker. È stato l'unico torneo del Grande Slam in cui Lendl (oramai sul viale del tramonto) riuscì a battere Boris Becker, e l'ultimo torneo del Grande Slam a vedere la partecipazione di Jimmy Connors.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1992
ATP Tour 1992